14-я бригада может означать:
 14-я бригада ПВО
 14-я радиотехническая бригада ПВО Украины
 14-я воздушно-десантная бригада (Великобритания)
 14-я отдельная гвардейская инженерная бригада
 14-я зенитная бригада
 14-я кавалерийская бригада (Британская Индийская армия)
 14-я Мератхская кавалерийская бригада
 14-я конная бригада
 14-я гвардейская механизированная бригада
 14-я отдельная механизированная бригада
 14-я пехотная бригада (Австралия)
 14-я пехотная бригада (Великобритания)
 14-я индийская пехотная бригада
 14-я пехотная бригада (Канада)
 14-я пехотная бригада (Новая Зеландия)
 14-я пехотная бригада (США)
 14-я бригада военной полиции
 14-я отдельная бригада специального назначения
 14-я словенская бригада

Артиллерийская
 14-я гвардейская артиллерийская бригада (Россия)
 14-я артиллерийская бригада противотанковой обороны
 14-я артиллерийская бригада (Великобритания)
 14-я бригада конной артиллерии (Великобритания)

 Танковая
 14-я танковая бригада (формирования 1939 года)
 14-я танковая бригада (формирования 1940 года)
 14-я танковая бригада (формирования 1941 года)
 14-я гвардейская танковая бригада
 14-я отдельная танковая бригада (Украина)
 14-я воеводинская ударная бригада (1-я словацкая)
 XIV интербригада имени Марсельезы
 14-я бригада (Япония)